Тарановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Тарановка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Тарановка — прежнее название кутана Львовский № 13 Лакского района Дагестана.

Украина 
 Тарановка — село в Змиёвском районе Харьковской области.